Aceasta este o listă de filme produse de Warner Bros. pe ani calendaristici.

1910s

1920s

1930s

1940s

1950s

1960s

1970s

1980s

1990s

2000s

2010s

2020s

Referințe